Jan Peeters (1624-1678), peintre flamand
 Jan Peeters (1963-), homme politique flamand